Чинчо́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 115,9 км². Население — 4943 человека (на 2006 год). Достопримечательности — живописная круглая главная площадь (исп.), используемая также как арена для корриды, развалины замка, несколько винных погребов и ресторанов с традиционной кухней.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Описание города с фото (русс. яз)

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида